

Pseudonyme 
 Gally (1980-), illustratrice et blogueuse française.

Patronyme 
 Francis Gally (1863-1918), comédien et dramaturge français.

Toponymie

 Le Ru de Gally, cours d'eau des Yvelines.
 La Ferme de Gally, ferme située dans la commune de Saint-Cyr-l'École, dans les Yvelines. 
 L' allée de Gally, voie de circulation des jardins de Versailles.

Autres
 Gally, personnage de la série de manga Gunnm et Gunnm Last Order
 Le Whydah Gally, navire du .
 La Fontaine Gally, statue de Denys Puech.